Miejscowości w USA:
 Veblen – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Marshall
Gminy w USA:
 Veblen (ang. Veblen Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Marshall
Osoby o nazwisku Veblen
 Oswald Veblen – matematyk
 Thorstein Veblen – ekonomista i socjolog